Jan Kruszewski (zm. po 1790) – chorąży bielski, starosta wasilkowski
 Jan Kazimierz Kruszewski (1888-1977) – generał brygady Wojska Polskiego